Wolfgang Schulze ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Schulze (1913–1951), deutsch-französischer Fotograf, Maler und Grafiker, siehe Wols
 Wolfgang Schulze (Radsportler) (* 1940), deutscher Radrennfahrer
 Wolfgang Schulze (Sprachwissenschaftler) (1953–2020), deutscher Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Wolfgang Schultze